National Soccer League 1992–93 – siedemnasta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W siedemnastym sezonie wystąpiło 14 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Marconi Fairfield, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Adelaide City.

Uczestnicy sezonu 1992–93 
 Adelaide City
 Brisbane United
 Heidelberg United
 Marconi Fairfield
 Melbourne Croatia
 Morwell Falcons 
 Newcastle Breakers
 Parramatta Eagles 
 Preston Lions FC
 South Melbourne FC
 Sydney Croatia 
 Sydney Olympic
 West Adelaide
 Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1991–92, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1991-92, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Preston Lions FC został ukarany 4 ujemnymi punktami przez zarząd NSL w wyniku burd kibiców w sezonie 1991–92. Zespół spadł do 1 stanowej ligi, stanu Wiktoria.

Seria finałowa

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1993

Marconi Fairfield CZWARTY TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Paul Trimboli (South Melbourne FC)
Trener roku: Jim Pyrgolios (South Melbourne FC)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 25 sierpnia 2010].

National Soccer League
1992 w Australii
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1993 w Australii